Native Tongue steht für:

 Native Tongue, Album von Poison (1990)
 Native Tongue (Trilogie), Romantrilogie von Suzette Haden Elgin (1984 bis 1993)

Siehe auch:
 Native Tongues Posse, US-amerikanische Hip-Hop-Gruppen